Андре́й Ца́плин:
 Цаплин, Андрей Павлович (1923—1944) — Герой Советского Союза.
 Цаплин, Андрей Юрьевич  (род. 1977) — российский футболист.